Чальмны-Варрэ (до 1932 года — Ивановка) — нежилая деревня в среднем течении реки Поной (Мурманская область). Название в переводе с саамского языка означает «видимый лес» (или «глаза леса»).

История 
До 1917 года на этом месте находилось кладбище каменских саамов, кочевавших вдоль реки Поной. Каменские саамы занимали труднодоступный, удаленный от всяких путей район и вплоть до первых десятилетий XX века жили довольно изолированно. Их внешние контакты ограничивались, как правило, нечастыми зимними выездами в Варзугу (летнего пути туда не было). В 1917 в Чальмны-Варрэ поселилась первая семья коми-ижемца Ивана Артиева, которая положила начало возникшей здесь позже деревне Ивановке, названной так по имени первопоселенца. С началом коллективизации в 1930-х годах сюда переехали и саамы Каменского погоста. В 1960-х годах в связи с проектом строительства на Поное гидроэлектростанции и предполагаемым затоплением этого участка все население деревни переселилось в лежащее выше по Поною село Краснощелье. В 1971 году деревня была исключена из списков населенных пунктов Мурманской области.

Исследования 
В 1970-е годы в Чальмны-Варрэ и Иоканьгу была организована экспедиция для изучения погребального обряда саамов; были проведены раскопки кладбища каменских саамов, где обследовано 52 погребения конца XIX — начала XX вв.

Петроглифы 

В 1973 близ урочища Чальмны-Варрэ археологом В. Я. Шумкиным обнаружены шесть камней, на плоской поверхности которых высечены различные изображения — петроглифы. Они высечены на поверхности шести валунов, самый крупный из которых имеет площадь почти 7 м². Число изображений на них колеблется от 2—3 до 60. Изображены сцены охоты на оленей и лосей, камлания шамана, рождения олененка. Исследователи относят время создания рисунков к II—I тыс. до н. э.

По словам Н. Н. Гуриной, в них как по содержанию, так и по форме имеются определенные точки соприкосновения с петроглифами Карелии.

Сейчас в Чальмны-Варрэ доступны для осмотра пять камней с петроглифами, шестой в марте 1988 года был вывезен в музей истории, культуры и быта кольских саамов в селе Ловозеро.

Известные личности 
Чальмны-Варрэ — родина первой российской саамской поэтессы Октябрины Вороновой.

Литература 
 Административно-территориальное деление Мурманской области (1920—1993 гг.): Справочник/ Сост. С. Г. Руденко, Е. В. Распопова, И. Е. Руденко. Ред. В. Ф. Заяц, Е. П. Сергеева, Н. Н. Галактионова, Н. А. Пыхтина. Мурманск: МИПП Север, 1995. 278 с.
 Гохман И. И., Лукьянченко Т. В., Хартанович В. И. О погребальном обряде и краниологии лопарей //Полевые исследования Ин-та этнографии АН СССР. 1976. М.: Наука, 1978. С.51-67.
 Симановская А. А. Чальмны-Варрэ: ликвидированная деревня как место памяти // Северяне: проблемы социокультурной адаптации жителей Кольского полуострова: сборник статей / Центр гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского НЦ РАН; ред.: В. П. Петров, И. А. Разумова. Апатиты : Изд-во Кольского НЦ РАН, 2006.
 Гурина Н. Н. Время, врезанное в камень: Из истории древ. лапландцев. Мурманск: Кн. изд-во, 1982. 120 с.: ил.

Примечания

Ссылки 
 Карта окрестностей Чальмны-Варрэ
 Чальмны-Варрэ на Wikimapia

Населённые пункты, основанные в 1917 году
Упразднённые населённые пункты Ловозерского района
Петроглифы Европы
Коми-ижемцы
Саамы
Петроглифы России